Бори́с Никола́евич Никоно́ров (25 января 1939, Москва — 30 августа 2015, там же) — советский боксёр лёгкой и полулёгкой весовых категорий, выступал за сборную СССР во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х годов. Участник летних Олимпийских игр в Риме, обладатель серебряной медали чемпионата Европы, шестикратный победитель национального первенства, обладатель Кубка СССР, заслуженный мастер спорта. Также известен как тренер, был наставником сборной Болгарии, имеет звание заслуженного тренера Советского Союза.

Биография 
Борис Никоноров родился 25 января 1939 года в Москве. В детстве мечтал стать известным футболистом, однако в футбольные секции его не брали из-за плохих физических данных, и мальчику пришлось записаться на бокс. Активно заниматься боксом начал в возрасте четырнадцати лет, тренировался под руководством Александра Карпушина в 28-м московском ремесленном училище, где учился на электрика. Из-за низкого роста и небольшого веса долгое время не имел подходящих соперников и спарринг-партнёров, на первых в своей жизни соревнованиях вышел против юниора весом на 5 кг больше и потерпел поражение. В 1955 году после окончания училища по распределению попал в «Центрэлекторомонтажстрой», откуда его направили на строительство подстанции в деревню Заря, Владимирская область. Тем не менее, всё это время юноша не прекращал тренироваться, и вскоре к нему пришли первые победы.

Впервые Никоноров заявил о себе в 1957 году, когда в категории до 51 кг выиграл молодёжное первенство СССР в Таллинне — эта победа открыла ему дорогу в национальную сборную и влиятельное спортивное общество «Трудовые резервы», спортсмена стали приглашать на общекомандные сборы, где он получил возможность тренироваться бок о бок с выдающимися советскими боксёрами, такими как Виктор Меднов, Анатолий Перов, Юрий Егоров и др. «Тренироваться рядом с такими бойцами было большим везением, подарком судьбы. Я тянулся за ними, впитывал как губка всё, что подмечал в их тренировках, старался подражать». В этот период он проходил подготовку у заслуженного тренера СССР Александра Александровича Чеботарёва.

В 1958 году Никоноров впервые побывал на зональных отборочных соревнованиях взрослого чемпионата СССР, из-за ошибки организаторов ему пришлось выступать в категории до 57 кг (при том, что обычный его соревновательный вес ранее не превышал 51 кг). Несмотря на это, он всё же прошёл отбор и попал в финальный турнир, где сумел дойти до финального матча, проиграв лишь действующему олимпийскому чемпиону Владимиру Сафронову, раздельным решением судей 3:2. На следующем национальном первенстве, которое проходило в рамках II летней Спартакиады народов СССР, Никоноров вновь встретился в финале с Сафроновым, но на сей раз вышел из противостояния победителем, уже в двадцатилетнем возрасте стал чемпионом Советского Союза.

На чемпионате СССР 1960 года Борис Никоноров подтвердил свой чемпионский статус, причём в решающем матче победил будущего олимпионика Станислава Степашкина. На сборах перед летними Олимпийскими играми Риме главный тренер Сергей Щербаков требовал удерживать соревновательный вес в течение двух месяцев до начала турнира, что очень плохо сказалось на подготовке Никанорова. «Я бы мог немного расслабиться, чуть отпустить вес, чтобы полегче было готовиться к соревнованиям. А вместо этого приходилось недоедать, недопивать, бегать кроссы в двух шерстяных костюмах, париться в четыре веника — выматывать себя до предела, поскольку взвешивание проводили практически каждый день». В первом своём матче спортсмен со счётом 5:0 победил американца Никоса Спанакоса, и это первая в истории Олимпийских игр победа советского боксёра над представителем США. Бой получился настолько напряжённым, что в раздевалке от истощения и перенапряжения Никаноров потерял сознание. Второй матч протекал значительно легче, аргентинец Карлос Аро, чемпион Панамериканских игр 1959 года, не сумел составить конкуренцию Никонорову. Однако в четвертьфинале советский боксёр всё же потерпел поражение, раздельным спорным решением судей от итальянца Франческо Муссо (который в итоге стал олимпийским чемпионом).

В 1961 году Никоноров выиграл командный Кубок СССР, а год спустя вновь был первым в зачёте национального первенства. На чемпионате Европы 1963 года в Москве сумел дойти до финала, но в решающем матче по очкам уступил венгру Яношу Кайди. Боксировал на III летней Спартакиаде народов СССР, где завоевал уже четвёртый в своей карьере чемпионский титул. Оставаясь сильнейшим советским боксёром в лёгкой весовой категории, должен был ехать на Олимпийские игры 1964 года в Токио, однако незадолго до начала соревнований, играя в футбол, получил перелом ноги. Впоследствии ещё дважды становился чемпионом СССР, в 1965 и 1966 годах, удостоился званий «Заслуженный мастер спорта» и «Выдающийся боксёр». Всего за карьеру провёл 265 боёв, из них 250 окончил победой.

Начиная с 1966 года Борис Никаноров перешёл на тренерскую работу в «Трудовых резервах», работал с молодыми боксёрами, так, за первые полтора года пятеро его учеников стали победителями юношеского первенства Москвы. В 1970 году поступило предложение возглавить сборную Болгарии, несколько лет Никоноров работал в этой стране по контракту, практически с нуля создал новую команду, ездил с ней на Олимпийские игры 1972 года в Мюнхен, где двое его воспитанников попали в число призёров: Ангел Ангелов получил серебряную медаль в категории до 63,5 кг, Георгий Костадинов стал олимпийским чемпионом категории до 51 кг. В 1974 году, после окончания контракта, удостоился звания заслуженного тренера Болгарии и двух медалей «За особые заслуги». Вернувшись в Москву, одновременно с работой в «Трудовых резервах» Никоноров занимал должность помощника главного тренера сборной Константина Копцева, в 1989 году за подготовку сборной СССР к чемпионату мира, где советские боксёры впервые выиграли пять золотых медалей и командное первенство, получил звание «Заслуженный тренер СССР». В период 1992—2007 в течение пятнадцати лет занимал пост старшего тренера сборной Москвы по боксу.                                                       Умер 30 августа 2015 года в Москве. Похоронен на Волковском кладбище (Мытищи). Ежегодно в столице проходит юношеский турнир имени Бориса Николаевича Никонорова.

Спортивные достижения 
Международные
 Чемпионат Европы по боксу 1963 года — 
Всесоюзные
 Обладатель Кубка СССР по боксу 1961 года — 
 II летняя Спартакиада народов СССР 1959 года — 
 III летняя Спартакиада народов СССР 1963 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1958 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1959 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1960 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1962 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1963 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1964 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1965 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1966 года — 
 Первенство СССР среди юношей по боксу 1957 года —

Спортивные звания и награды 
 «Выдающийся боксёр СССР» (1965)
  Заслуженный мастер спорта СССР (1965)
  Заслуженный тренер СССР (1989)

Почётные звания и награды 
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль НРБ «За особые заслуги» (1972, 1974)
 Почетный золотой знак Софийского городского Совета физической культуры (1973)
 Медаль «Ветеран труда» (1986)
 Почётный знак «Ветеран бокса России» (1997)
 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (1999)
 Почётный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» (1999)
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Москве» (2000)
 Медаль «80 лет Госкомспорту России» (2003)
 Медаль «85 лет Москомспорту» (2008)
 Почётная грамота «За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в России» (2009)
 Благодарность президента Федерации бокса России (2009)

Примечания

Ссылки 
 Борис Никоноров  — страница на сайте Федерации бокса России
 

Тренеры по боксу СССР
Тренеры России по боксу
Боксёры 1950-х годов
Боксёры 1960-х годов
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы СССР по боксу
Похороненные на Волковском кладбище (Мытищи)